Первый класс:
 Первый класс, в социологии — в древних Китае, Индии, Вавилоне, Греции, Риме и так далее класс господ, позже феодалов, при капитализме — богатые аристократы и буржуа (капиталисты).
 Первый класс (школы) — начальное образование школьника (примерно с 7 лет).
 Первый класс, в классификациях — кают кораблей, купе ж.-д. вагонов, номеров гостиниц, мест в салонах самолётов наиболее большие помещения со всевозможными удобствами.
 «Первый класс» — передача Первого канала.
 Первый класс — рэпер.

См. также 
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса — высший классный чин федеральных государственных гражданских служащих.
 Рядовой первого класса — воинское звание срочнослужащих, высшее звание рядового состава в армии США.
 Сержант первого класса — воинское звание сержантского состава вооруженных сил США, а также некоторых других стран.
 Объекты первого класса — сущности языка программирования, которые могут быть переданы как параметр, возвращены из функции, присвоены переменной.
 «Люди Икс: Первый Класс» — фильм
 Низший класс

Примечания